Платуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Платуново — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Платуново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.